Ел Азулехо има више значења:

 Ел Азулехо (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Азулехо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику